

Фамилия 
 Бен-Йехуда, Хемда (1871—1953) — израильская писательница, переводчица, жена Э. Бен-Йехуды
 Бен-Йехуда, Элиэзер (1858—1922) — «отец современного иврита», основатель гебраизма

Топоним 
 Бен-Йехуда — пешеходная улица в центре Иерусалима, названная в честь Э. Бен-Йехуды